Takács Éva (1780–1845) magyar írónő
Takács Éva (1948–2002) történész-muzeológus
Takács Éva (1990) az ÚjNautilus kritikusa
Takács Éva (1988) népdalénekes
Takács Éva (?) magyar fotómodell, az S-modell reklámarca